Флаг Калтаси́нского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос: по краям зелёного цвета шириной 1/5 ширины полотнища каждая и в середине жёлтого цвета; в центре жёлтой полосы тетерев с чёрным хвостом и с белыми подпушком, красными бровями, сидящий на дубовой ветви чёрного цвета с листьями зелёного цвета и держащий в клюве три хлебных колоса жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Флаг создан на основе герба района.
Полотнище флага, где символически отражена жизнь и деятельность района, разделено на три полосы.

Золотое поле символизирует солнце, тепло, благородство, радушие и гостеприимство.

Зелёный цвет — это спокойствие, постоянство, символ земли и леса.

Главной фигурой флага является тетерев, сидящий на ветке дуба с пучком колосьев в клюве. В лесах района среди птиц обитают в большом количестве тетерева, что указывает на экологическое благополучие земли калтасинской, бережно сохраняемой её народом и передаваемой из поколения в поколение. Эта птица символизирует трудолюбие народа и упорство в достижении поставленной цели.

Дубовая ветка указывает на лес — один из природных ресурсов района. Дуб — символ мудрости, уважения, силы, твёрдости духа. Ветка расположена по диагонали, что говорит о движении вперёд.

Колосья в клюве тетерева — символ земледелия, основного занятия населения района.

Примечания 

Флаг Калтасинского района
Флаги с изображением глухаря
Флаги с изображением пшеничного колоса